Кварацхелия () ― грузинская фамилия.

Известные носители 
 Кварацхелия, Александр Тимофеевич (1922—1993) — Герой Социалистического Труда.
 Кварацхелия, Бадри (род. 1965) — грузинский и азербайджанский футболист, тренер.
 Кварацхелия, Виктор Степанович (1915—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Кварацхелия, Джума Васильевич (род. 1969) — советский, российский футболист; абхазский тренер.
 Кварацхелия, Дзика Ростомович (1895 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Кварацхелия, Лали Зазаевна (род. 1994) — российская лыжница.
 Кварацхелия, Лаша (род. 2002) — грузинский футболист.
 Кварацхелия, Михаил Васильевич (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Кварацхелия, Тарасий Караманович (1889—1951) — советский учёный в области субтропического сельского хозяйства, академик ВАСХНИЛ.
 Кварацхелия, Хвича (род. 2001) — грузинский футболист.